

Architettura 
 Caffè Calissano – caffè storico di Alba, in Piemonte (Italia)

Persone 
 Luigi Calissano – industriale italiano
 Paolo Calissano – attore e conduttore televisivo italiano
 Teobaldo Calissano – politico italiano